Троянский конь:
 Троянский конь — в древнегреческой мифологии огромный деревянный конь, с постройкой которого связан один из финальных эпизодов Троянской войны.
 Троянский конь — советский 2-серийный телефильм режиссёра В. Пономарёва, сатирическая комедия 1980 года.
 Троянский конь — одно из названий троянов — вида вредоносных программ.
 «Троянский конь» — одна из серий 4 сезона телесериала «Морская полиция: Спецотдел».
 «Троянский конь» или SCV-70 White Base — космический линкор в Mobile Suit Gundam.

См. также 
 Троя (значения)
 Троян